Mark Allen – attore 
Mark Allen – informatico e sviluppatore di videogiochi statunitense
Mark Allen – giocatore di snooker nordirlandese
Mark Allen – rugbista neozelandese
Mark Allen – triatleta statunitense